O Famalicão ganhou a zona norte, o Beira Mar ganhou a zona centro e o Barreirense ganhou a zona sul.

II Divisão Norte

II Divisão Centro

II Divisão Sul 

Futebol de 1977 em Portugal
Futebol de 1978 em Portugal